O Lotoha'apai United é um clube de futebol de Tonga. Atualmente disputa o Campeonato Tonganês de Futebol.

O clube é o mais vitorioso e com maior torcida de Tonga.

Títulos 
Campeonato Tonganês de Futebol: 15
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2018

Elenco atual

Ligações externas

Ver também 
Associação de Futebol de Tonga
Seleção Tonganesa de Futebol
Tonga

Clubes de futebol de Tonga